Bressensdorf eigtl. Bresselau von Bressensdorf ist ein deutsches Adelsgeschlecht und der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Bressensdorf (1917–1994), Verleger, Genealoge
 Felix von Bressensdorf (1876–1955), Verleger

Familienname
Deutscher Personenname
Deutsches Adelsgeschlecht